(2530) Shipka
 Kiernan Shipka

Zobacz też 
 Szipka